Азадеган лига 1998/1999 () — 17-й сезон чемпионата Ирана по футболу. Он начался 11 сентября 1998 года и закончился 21 мая 1999 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Сезон 1998/1999 на сайте persianleague.com 
 Чемпионат Ирана на rsssf.com 

1998/1999
Иран
Иран
Спорт в Иране в 1998 году
Спорт в Иране в 1999 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999